

Книги 
 Опубликовано сочинение Томаса Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского».
 Христиан Гюйгенс опубликовал «Рассуждения о квадратуре гиперболы, эллипса и круга».
 Марен Леруа де Гомбервиль опубликовал эмблематологический трактат «Доктрина нравов» (La Doctrine des moeurs).
 Издана (посмертно) книга Франсиско де Кеведо «Virtud militante contra las cuatro pestes del mundo y cuatro fantasmas de la vida».
 Издана книга Бальтасара Грасиана «Критикон» (El Criticón)
 Издан полемический труд «Defensio pro Populo Anglicano» Джона Мильтона.
 Стал печататься «Комический роман» Поля Скаррона.
 Издан в Риме молитвенник «Абагар» епископа Никопольского Филипа Станиславова.
 Вышло собрание сочинений английского поэта Уильяма Картрайта.
 Вышел второй фундаментальный труд Уильяма Гарвея «Исследования о зарождении животных» (Exercitationes de generatione animalium).
 Стихотворный перевод «Подражания Иисусу Христу» («Imitation de Jésus Christ») Пьера Корнеля.
 Стихотворный перевод «Odes sacrées» Онора де Бюэй де Ракана.
 Изданы в Риме труды Александра де Рода «Catechismus pro iis qui volunt suscipere Baptismum in octo dies divisus» и «Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum».
 Сборник стихов Уильяма Босуорта «Целомудренные и потерянные любовники».

Родились 
 6 апреля — Андре Дасье, французский филолог-классик и переводчик (умер 1722).
 6 августа — Франсуа Фенелон, французский священнослужитель, писатель. Автор знаменитого романа «Приключения Телемака» — литературного бестселлера XVIII—XIX веков.
 12 ноября — Хуана Инес де ла Крус, мексиканская поэтесса (умерла 1695).
 21 декабря — Димитрий Ростовский, епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский и Ярославский; духовный писатель (умер 1709).
 декабрь — Иоанн Тобольский, епископ Православной Российской Церкви, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский, митрополит Тобольский и всея Сибири, автор многочисленных поэтических сочинений (умер 1715).
 Уильям Дампир, английский мореплаватель и капер, автор двухтомника «Новое путешествие вокруг света» (умер 1715).

 Димитрий (Туптало) — митрополит Ростовский, церковный деятель, писатель, оратор.
 Энгельберт Кемпфер, немецкий путешественник, автор книг о своих путешествиях, в том числе, «Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, царю, султану и шаху платившие дань и подвластные…» (умер 1716).
 Илья Фёдорович Копиевский, белорусский просветитель, издатель, переводчик, поэт, писатель (умер 1714).
 Мукаи Кёрай, японский поэт (умер 1704).
 Мануэль де Омс, испанский дипломат, литератор (умер 1710).
 Мадам д’Онуа, французская писательница, одна из авторов классической французской сказки (умерла 1705).

Умерли 
 21 мая — Жан Поз, французский священнослужитель, писатель.
 6 октября — Генрих Альберт, немецкий музыкант, композитор, поэт, писатель (род. 1604).
 7 октября — Жак Сирмон, французский богослов, историк и писатель.
 10 ноября — Иов Почаевский, почаевский преподобный, автор «Книги Иова Железа, игумена Почаевскаго, властною его рукою написанной» (в 1884 году была издана под названием «Пчела почаевская»).
 6 декабря — Анна Виссхер, нидерландская поэтесса (род. 1583).
 14 декабря — Пьер Дюпюи, французский историк, библиограф, автор ряда исторических сочинений (род. 1582).
 Анджей Лещинский, государственный деятель Речи Посполитой, воевода дерптский, поэт.
 Нил Мироточивый, афонский отшельник, автор аскетических сочинений.
 Исаия Трофимович-Козловский, православный церковный деятель, писатель.

Все хронологические списки